Die Rumpler 4B11 war ein deutsches Militärflugzeug.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges schuf die Firma Rumpler den leichten Schul- und Aufklärungsdoppeldecker A4, der später die militärische Klassifizierung B.I erhielt. Über mehrere Zwischenstufen entstand noch 1914 aus ihm die 4B11 als Seeaufklärer mit Schwimmern, von der aber nur fünf Maschinen gebaut wurden. Sie wurde aber zur 4B12 weiterentwickelt, von der 30 Stück gebaut wurden; beide Typen flogen noch unbewaffnet.

Technische Daten

Siehe auch 
 Liste von Flugzeugtypen

Seeaufklärer
Schwimmerflugzeug
Flugzeugtyp des Ersten Weltkrieges (Deutsches Reich)
Einmotoriges Flugzeug mit Kolbenmotor